Сен-Никола́-де-Пор () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Нанси. Население кантона на 2011 год составляло 20 672 человек.				
						
Код INSEE кантона 5425. Всего в кантон Сен-Никола-де-Пор входят 14 коммун, из них главной коммуной является Сен-Никола-де-Пор.

Коммуны кантона

См. также 						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мёрт и Мозель